Сиско има више значења:
 Сиско
 Сиско (Тексас)
 Сиско (Илиноис)